Floriana (Pannònia), ciutat romana de la Pannònia Inferior, que estava unida per una via amb Aquincum
 Floriana (Malta), municipi de Malta, al davant de la capital La Valletta 
 Floriana Football Club, club de futbol de la ciutat de Floriana, Malta